Lokomotiv kan styfta på:

 Lokomotiv – ett järnvägsfordon avsett att dra tåg på järnväg.

Idrottsklubbar
Lokomotiv (idrottsförbund) – ett idrottsförbund för järnvägsarbetare i Oberoende staters samvälde
Lokomotiv Jaroslavl – rysk ishockeyklubb
FK Lokomotiv Moskva – rysk fotbollsklubb
PFC Lokomotiv Sofia – bulgarisk fotbollsklubb
1. FC Lokomotive Leipzig – tysk fotbollsklubb

Musikalbum
Lokomotiv (musikalbum) – av Kjell Höglund

Se även
 Lok (olika betydelser)